El nombre de Carlos IV puede referirse a varios monarcas:

 Carlos IV de Francia (1294-1328), rey de Francia.
 Carlos IV de Luxemburgo (1316-1378), emperador del Sacro Imperio.
 Carlos IV de Navarra (1421-1461), rey de Navarra, más conocido como Carlos de Viana.
 Carlos IV de Anjou (1436-1481), más conocido como Carlos V de Maine.
 Carlos IV de Alençon (1489-1525), duque de Alençon.
 Carlos IV de Nápoles (1500-1558), más conocido como Carlos I de España.
 Carlos IV de Lorena (1604-1675), duque de Lorena.
 Carlos IV de Sicilia (1685-1740), más conocido como Carlos VI del Sacro Imperio.
 Carlos IV de España (1748-1819), rey de España.
 Carlos IV de Noruega (1826-1872), más conocido como Carlos XV de Suecia.
 Carlos IV de Hungría (1887-1922), emperador como Carlos I de Austria.